la Avenida Cerviño es una calle que recorre el barrio de palermo y atravesia polos gastronomicos

Referencias

Cerviño